Plaats in Indonesië
 Surojoyo (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Surojoyo (Sapuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java